Департамент Футалеуфу  () — департамент в Аргентине в составе провинции Чубут.

Территория — 9435 км². Население — 43076 человек. Плотность населения — 4,60 чел./км².

Административный центр — Эскель.

География 
Департамент расположен на северо-западе провинции Чубут.

Департамент граничит:
 на севере — с департаментом Кусамен
 на востоке и юге — с департаментом Лангиньео
 на западе — с Чили

Административное деление 
Департамент включает 4 муниципалитета:
 Эскель
 Серра-Сентинела
 Корковадо
 Тревелин

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Чубут